Guidelines je slovo z angličtiny, znamená směrnice, standardy, pokyny, doporučené postupy.

Léčebné standardy
 Guidelines – zkrácené označení pro Doporučení pro resuscitaci vydávané každých pět let Evropskou resuscitační radou
 Guidelines 2015 – Doporučení pro resuscitaci 2015
 Guidelines 2010 – Doporučení pro resuscitaci 2010
 Guidelines 2005 – Doporučení pro resuscitaci 2005
 Guidelines 2000 – Doporučení pro resuscitaci 2000

Software
 Web Content Accessibility Guidelines – pravidla pro tvorbu bezbariérového webu
 Human interface guidelines – pravidla pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní